Лодéйзен () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Лодейзен, Рифка (род. 1972) — нидерландская актриса. Дочь художника Ф. Лодейзена.
 Лодейзен, Франк (1931—2013) — голландский художник.